A Série Mundial Amadora de 1938 foi a primeira edição do que viria a ser a Copa do Mundo de Beisebol. Se passou de 13 a 18 de agosto, em várias cidades da Inglaterra.

A disputa ocorreu entre duas seleções apenas, numa série de partidas. A Grã-Bretanha derrotou os Estados Unidos por 4 jogos a 1.

A equipe americana foi composta por jogadores colegiais e universitários preparando-se para os Jogos Olímpicos de 1940. A equipe britânica era formada quase inteiramente por nascidos no Canadá.

Dez mil torcedores foram ver um jogo em Liverpool.

Copa do Mundo de Beisebol
1938 no beisebol
Desporto no Reino Unido em 1938